Le signe NVDA peut faire référence à :
 NonVisual Desktop Access, lecteur d'écran libre et gratuit pour les utilisateurs de Windows ;
 Action directe non violente (non-violent direct action), voir aussi désobéissance civile ;
 Armée nationale volontaire de défense (National Volunteer Defence Army), au Tibet.